

Patronyme
 Jean Bonnefons (1554-v. 1614), poète néolatin français.
 Raymond de Bonnefons (1545-1607), ingénieur militaire français.
 Nicolas de Bonnefons ( ? - ? ), agronome français du .
 Jean-Baptiste Bonnefons (1791-1868), homme politique français.
 Léon Bonnefons (1895-1978), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme